Beaufort má více významů:

 Beaufort – křižácká pevnost v Nabathijském gubernáru v jižním Libanonu
 Bristol Beaufort – britský dvoumotorový torpédový bombardér z doby druhé světové války
 Beaufort (sýr) – francouzský sýr vyráběný v Savojsku
 Beaufort County – okresy ve Spojených státech amerických
 Beaufort (Jura) – francouzská obec v departementu Jura
 Beaufort (Savojsko) – francouzská obec v departementu Savojsko
 Beaufort-en-Santerre – francouzská obec v departementu Somme
 Kanton Beaufort (Jura) ve Francii
 Kanton Beaufort-en-Vallée
 Kanton Beaufort-sur-Doron
 Beaufort-Spontinové – šlechtický rod

příjmení osob
 Edmund Beaufort (1. vévoda ze Somersetu) (1406–1455)
 Edmund Beaufort (4. vévoda ze Somersetu) (1438–1471)
 Francis Beaufort (1774–1857) – britský námořník a hydrograf
 Beaufortova stupnice – stupnice pro odhad síly větru pojmenovaná jeho jménem
 Beaufortovo moře – část Severního ledového oceánu
 Beaufortův ostrov – ostrov v Antarktidě
 Edvard Beaufort – český nakladatel a redaktor
 Jindřich Beaufort (3. vévoda ze Somersetu) (1436–1464)
 Pierre Roger de Beaufort (1329–1378) viz Řehoř XI.

v kultuře
 Beaufort (film) – izraelský animovaný film z roku 2007

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení
Francouzská příjmení